Ярус — ряд, лад, порядок у довжину, за рівнем; пласт, шар, кожен з рядів, що лежать один на або над іншим.

 Ярус в архітектурі — елемент горизонтального членування, повторювана частина споруди; яруси розташовуються один над одним.
 Ярус в театрі — балкон з місцями для глядачів, що йде уздовж задньої і бічних стін зали для глядачів.
 Ярус в геології — підрозділ загальної стратиграфічної шкали, що об'єднує відклади, які утворилися протягом одного геологічного віку і відповідають певному етапу геологічного розвитку.
 Ярус в геоботаніці — елемент вертикальної структури фітоценозу.
 Ярус в рибальстві — знаряддя для вилову риби, морський перемет у вигляді довгого троса-хребтини (до десятків кілометрів) з гачками, який за допомогою системи поплавків та грузил "вивішується" паралельно поверхні на необхідній для ловлі глибині.
 Ярус — частина панелі, витягнута за простяганням і обмежена її межами, а за падінням і підняттям — транспортним і вентиляційним ярусними штреками.
 Ярус — у техніці, будівництві – об’єкт (шар), розташований в одній площині. Приклад: ярус армування шахтного стовбура, ярус відвалу, ярус розстрілів (розпор) тощо.  

Багатозначні терміни